

Кейто — місто, штат Нью-Йорк
 Кейто — місто, штат Вісконсин
 Кейто — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Кето (значення)
 Като